Le Championnat d'Europe de Formule 3 régionale 2020 est la deuxième saison du championnat d'Europe de Formule Régionale, qui succède à l'ancien championnat d'Europe de Formule 3. Comportant 24 courses réparties en 8 manches, il démarre le 1er août à Misano pour se terminer le 6 décembre à Vallelunga.

Écuries et pilotes 
Toutes les écuries disposent de châssis Tatuus F.3 T-318, équipées de moteurs Alfa Romeo et chaussés de pneumatiques Pirelli.

Calendrier
Le calendrier initial a été annoncé le 16 septembre 2019. Après de multiples reports en raison de la pandémie de COVID-19, un calendrier révisé a été annoncé le 19 mai 2020. Le 3 juin 2020, il a été annoncé que l'ouverture de la saison au Hungaroring était repoussée de 2 semaines. La version actuelle du calendrier modifié a été publiée le 11 juin 2020 et a vu la manche du Hungaroring remplacée par une nouvelle manche au Circuit de Misano.

Résultats de la saison 2020

Classements

Les points des courses sont attribués aux 10 premiers pilotes classés. Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque manche du championnat.

Classement des pilotes

Classement des écuries

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Formule 3 régionale
 Championnat d'Europe de Formule 3 régionale
 Formula Renault Eurocup 2020
 Championnat de Formule 3 FIA 2020

Lien externe 
 

Formule Régionale
Formule 3 régionale Europe